Adidas beschreibt:

den international tätigen deutschen Sportartikelhersteller von Adolf Dassler, siehe Adidas
den Namen des offiziellen Spielballs des deutschen Sportartikelherstellers, siehe Adidas Finale
den Tennisschuh des deutschen Sportartikelherstellers, siehe Adidas Stan Smith
den Sneaker des deutschen Sportartikelherstellers, siehe Adidas Superstar
den offiziellen Namen des von adidas vertriebenen Spielballs in der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, siehe Adidas Tricolore
das Temporäre Stadion in Deutschland, siehe Adidas World of Football